Панасовка (), село,
Покровский сельский совет,
Коломакский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323280305. Население по переписи 2001 года составляет 150 (63/87 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Панасовка находится на расстоянии в 2 км от сёл Покровка, Трудолюбовка, Цепочкино, Гладковка. На расстоянии в 1 км расположена железнодорожная станция Панасовка.
В селе небольшой пруд.

История 
 1775 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Коломакского района